Мария Соловьёва:
 Соловьёва, Мария Валентиновна (род. 1966) — российский оператор игрового кино.
 Соловьёва, Мария Викторовна — российская оперная певица.
 Соловьёва, Мария Сергеевна (1863—1919) — писательница, мемуаристка, в замужестве Безобразова. Примечания